— один из старейших религиозных и паломнических центров Японии. Расположен в 140 км к северу от Токио. По состоянию на 2 декабря 2020 года в муниципалитете проживало 80 239 человек. При площади ок. 1500 кв. км. это третий по протяжённости муниципалитет Японии.

Японские историки утверждают, что синтоистская кумирня действовала в Никко ещё в IV в. н. э. Как бы то ни было, в 767 году на вершине потухшего вулкана было основано святилище Футарасан. Его стены, а также старинный мостик через горную речку, выкрашены в ярко-алый цвет.

Главная достопримечательность Никко — синтоистское святилище Тосё-гу — место упокоения великого полководца и государственного деятеля сёгуна Иэясу Токугавы. Рядом расположен мавзолей его внука Иэмицу. Эти сооружения расположены в роще огромных японских кедров и выделяются изобилием позолоченных деталей.

Город Никко входит в состав одноимённого национального парка с живописными горными видами, богатым форелью озером Тюдзэндзи и видом на 100-метровый водопад Кэгон. В Японии существует поговорка: «Не говори , пока не увидишь Никко».

Примечания 

 
Всемирное наследие в Японии
Города префектуры Тотиги